Devean George (ur. 29 sierpnia 1977 w Minneapolis, Minnesota) – amerykański koszykarz. Zazwyczaj gra na pozycji niskiego skrzydłowego, ale przez swoje warunki fizyczne oraz zaangażowanie w defensywie wystawiany jest nieraz na pozycji rzucającego obrońcy.

Życiorys 
George uczęszczał do Benilde-St. Margaret's School oraz do Augsburg College. Podczas nauki w college'u George został MVP Minnesota Intercollegiate Athletic Conference przez dwa lata z rzędu. Do NBA został wybrany w 1999 r. z 24 numerem przez Los Angeles Lakers. Zdobył z tym zespołem trzy tytuły mistrzowskie. Już jako wolny agent, w sierpniu 2006 r. George podpisał dwuletni kontrakt z Dallas Mavericks. 8 lipca 2009 r. George wziął udział w wymianie zawodników między czterema zespołami NBA i dołączył do drużyny Toronto Raptors. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu, 30 lipca, przeszedł do Golden State Warriors za Marco Belinelliego.

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Playoffy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
   (archiwum)
 Statystyki na basketball-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze Dallas Mavericks
Koszykarze Golden State Warriors
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Minneapolis